Шервин ():

 Шервин, Джеймс (род. 1933) — американский шахматист, международный мастер (1958).
 Шервин, Мартин (1937—2021) — американский историк, специалист по истории развития атомной энергетики и ядерной безопасности.
 Шервин, Ральф (1550—1581) — святой Римско-Католической Церкви, священник, мученик.